Sezon (2014) był 84. edycją Veikkausliiga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Sezon rozpoczął się 6 kwietnia, a zakończył się 25 października 2014. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna HJK Helsinki, dla której był to 27. tytuł w historii.

Drużyny
W sezonie 2014 wystąpiło 11 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu oraz zwycięzca sezonu 2013 Ykkönen.

Tabela

Wyniki spotkań

Mecze 1–22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Na boisku padł wynik 1:0. IFK Mariehamn ukarane zostało walkowerem za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. 
2 Na boisku padł wynik 0:3. RoPS Rovaniemi ukarane zostało walkowerem za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika.

Mecze 23–33

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2014 w Finlandii